La Serie A 1964 fu la 45ª edizione della massima serie del campionato italiano di pallanuoto maschile. La Pro Recco tornò alla vittoria vincendo il suo quinto scudetto.

Risultati

Classifica finale

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1964
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto